

Abréviation 
Crv est une abréviation qui peut signifier :
 Corvus, Corvi, le nom latin et son génitif de la constellation du Corbeau.

Sigle 

CRV est un sigle qui peut signifier :
 Crew Return Vehicle ;
 Cr-V ou CrV, un alliage chrome-vanadium (dérivé des symboles chimiques du chrome[Cr] et du vanadium [V]) ;
 Honda CR-V (où CR-V signifie Compact Recreational Vehicle au Royaume-Uni et Comfortable Runabout Vehicle auu Japon), une automobile vendue depuis 1996.

Code 

CRV est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Crotone, selon le code AITA des aéroports.

Abréviation
Code IATA des aéroports